Het BDO Lakeside World Darts Championship 2015 was de 38ste editie van het World Darts Championship dat georganiseerd werd door de British Darts Organisation. Het toernooi startte op 3 januari 2015 en eindigde op 11 januari 2015. Het toernooi werd traditiegetrouw gehouden in Lakeside Country Club, Surrey. 

Stephen Bunting verdedigde zijn titel uit 2014 niet wegens zijn overstap naar de PDC. Scott Mitchell versloeg Martin Adams in de finale met 7-6, waarmee hij zijn eerste wereldtitel won.

Opzet en gekwalificeerde spelers

Mannen

Vrouwen
Aan de televisierondes deden 16 spelers mee. De top 8 van de BDO-rankings in het seizoen 2014/15 waren geplaatst voor het toernooi.

Jeugd
Voor de eerste keer werd er een jeugdtoernooi gespeeld. Alleen de finale werd gespeeld op Lakeside. Deze bestond uit een best-of-five-sets tussen Harry Ward uit Engeland en Colin Roelofs uit Nederland. Meer dan 64 spelers hebben in oktober 2014 om een plek in de finale gestreden. Roelofs won het toernooi door Ward met 3-0 te verslaan.

Prijzengeld 
De prijzenpot van het BDO World Darts Championship 2015 bedroeg £339,000. Het prijzengeld voor een 9-darter bedraagt £52.000.

Het prijzengeld is als volgt verdeeld:

Schema 
De loting vond plaats op 12 oktober 2014.

Mannen

Voorronde 
De voorronde werd gespeeld in een best of 5 sets formaat. De winnaar plaatste zich voor het hoofdtoernooi.

Hoofdtoernooi

Vrouwen

World Professional Darts Championship
Darts in 2015